

Большое Раковое (озеро)
Большое Раковое — озеро около села Сладково  в Илекском районе Оренбургской области.
Большое Раковое () — озеро на Карельском перешейке в Выборгском районе Ленинградской области.